Афонсо VI од Португалије (Лисабон, 21. август 1643- Лисабон, 12. септембар 1683) је био краљ Португалије. Био је син Жоаоа IV и Лујзе де Гузман.

Породично стабло 

Рођени 1643.
Умрли 1683.
Династија Браганса
Краљеви Португалије